

Dinastie
 Valois – dinastia cadetta della casa dei Capetingi
 Dinastia Angiò-Valois – famiglia reale francese, ramo minore delle casate di Valois ed Angiò
 Dinastia Valois-Angoulême – ramo collaterale dei Valois-Orléans
 Dinastia Valois-Borgogna – famiglia nobile francese derivata dalla casata reale dei Valois
 Dinastia Valois-Orléans – ramo collaterale della dinastia Valois

Geografia
 Autheuil-en-Valois – comune francese situato nel dipartimento dell'Oise
 Béthancourt-en-Valois – comune francese situato nel dipartimento dell'Oise
 Bonneuil-en-Valois – comune francese situato nel dipartimento dell'Oise
 Coulombs-en-Valois – comune francese situato nel dipartimento di Senna e Marna
 Crépy-en-Valois – comune francese situato nel dipartimento dell'Oise
 Oigny-en-Valois – comune francese situato nel dipartimento dell'Aisne
 Passy-en-Valois – comune francese situato nel dipartimento dell'Aisne
 Saint-Félix-de-Valois – comune del Canada situato nella provincia del Québec
 Saint-Symphorien-le-Valois – comune francese situato nel dipartimento della Manica
 Torcy-en-Valois – comune francese situato nel dipartimento dell'Aisne

Persone
 Antoine Valois-Fortier – judoka canadese
 Arnaud Valois – attore francese
 Bianca di Valois – principessa francese
 Carlo di Valois (1270-1325) – nobile francese
 Carlo di Valois (1446-1472) – nobile francese
 Carlo di Valois-Alençon – nobile francese
 Carlo di Valois-Angoulême (1459-1496) – nobile francese
 Carlo di Valois-Angoulême (1573-1650) – figlio illegittimo di Carlo IX di Francia e della sua amante Marie Touchet
 Carlo di Valois-Orléans – nobile francese
 Carlo VI di Valois – re di Francia dal 1380 al 1422
 Carlo VII di Valois – re di Francia dal 1422 al 1461
 Carlo VIII di Valois – re di Francia dal 1483 al 1498
 Carlo IX di Valois – re di Francia dal 1560 al 1574
 Caterina di Valois (1301-1337) – regina consorte d'Inghilterra
 Caterina di Valois (1378-1388) – principessa francese
 Caterina di Valois (1428-1446) – principessa francese
 Caterina II di Valois – Imperatrice Titolare di Costantinopoli 
 Chelsea Valois – bobbista canadese
 Claudia di Valois – principessa francese
 Claudia di Valois-Orléans – regina consorte di Francia
 Diana di Valois-Angoulême – principessa francese
 Elisabetta di Valois – principessa francese 
 Enrico II di Valois – re di Francia dal 1547 al 1559
 Enrico III di Valois – re di Francia dal 1574 al 1589
 Felice di Valois – religioso francese
 Filippo II di Valois – nobile francese
 Filippo VI di Valois – re di Francia dal 1328 al 1350
 Francesca di Valois-Alençon – nobildonna francese
 Francesco di Valois – principe francese
 Francesco I di Valois – re di Francia dal 1515 al 1547
 Francesco II di Valois – re di Francia dal 1559 al 1560
 Francesco Ercole di Valois – nobile francese
 Giovanna di Valois (1294-1342) – nobildonna francese
 Giovanna di Valois (1304-1363) – nobildonna francese
 Giovanna di Valois (1343-1373) – principessa francese
 Giovanna di Valois (1391-1433) – nobildonna francese
 Giovanna di Valois (1435-1482) – principessa francese
 Giovanna di Valois (1464-1505) – regina consorte di Francia
 Giovanni di Valois (1340-1416) – nobile francese
 Giovanni di Valois (1398-1417) – principe francese
 Giovanni di Valois-Angoulême – nobile italiano
 Giovanni di Valois-Berry – nobile francese
 Giovanni I di Valois-Alençon – nobile francese
 Giovanni II di Valois-Alençon – nobile francese
 Giovanni Tristano di Valois – nobile francese
 Henri Valois – filologo e storico francese
 Iolanda di Valois – nobildonna francese
 Iolanda di Valois-Anjou – nobildonna francese
 Isabella di Valois (1313-1383) – nobildonna francese
 Isabella di Valois (1348-1372) – nobile francese
 Isabella di Valois (1389-1409) – principessa francese e regina d'Inghilterra
 Jeanne de Saint-Rémy de Valois – nobildonna francese
 Luigi di Valois (1397-1415) – delfino di Francia
 Luigi I d'Angiò-Valois – nobile francese
 Luigi I di Valois-Orléans – principe francese
 Luigi II d'Angiò-Valois – nobile francese
 Luigi III d'Angiò-Valois – nobile francese
 Luigi XII di Valois-Orléans – re di Francia dal 1498 al 1515
 Luigi Emanuele di Valois-Angoulême – nobile francese
 Maddalena di Valois (1520-1537) – principessa francese
 Maddalena di Valois (1443-1495) – principessa francese
 Margherita di Valois (1523-1574) – principessa francese
 Margherita di Valois (1553-1615) – regina consorte di Francia e Navarra
 Margherita di Valois-Angoulême – scrittrice e poetessa francese
 Maria di Valois (1309-1332) – nobildonna francese
 Maria di Valois (1344-1404) – principessa francese
 Maria di Valois-Berry – nobildonna francese
 Michela di Valois – principessa francese
 Ninette de Valois – ballerina e coreografa irlandese
 Noël Valois – storico, archivista e medievista francese
 Philippe d'Alençon de Valois – cardinale e patriarca cattolico francese
 Pietro di Valois-Alençon – nobile e militare francese
 Renata di Valois-Orléans – principessa francese
 Renato Valois-Alençon – nobile francese
 Renato di Valois-Angiò – nobile francese